Репатриация в Армению может обозначать:
 Фонд «Репатриация в Армению» (Repat Armenia) — общественная организация, занимающаяся репатриацией в Армению.
 Репатриация в Армению — процесс возвращения армян в Армению.